Por Cloverdale pode estar à procura de:
 Cloverdale (Califórnia)
 Cloverdale (Indiana)
 Cloverdale (Ohio)
 Cloverdale (Oregon)
 Cloverdale (Virgínia)

Desambiguações de topônimos